Башилов, Иван:
 Башилов, Иван Александрович (1847—1914) — российский юрист, действительный статский советник, сын поэта А. А. Башилова.
 Башилов, Иван Яковлевич (1892—1953) — советский химик, специалист по технологии металлов, лауреат Сталинской премии (1948).